Bumblebee es un personaje ficticio perteneciente al universo Transformers. Es llamado el “pequeño hermano” de los Autobots, esforzándose constantemente para probar que está a la altura de los otros (especialmente de Optimus Prime), aunque esto signifique en ocasiones ponerse en peligro. Su modo alternativo en las series animadas es un Volkswagen Beetle amarillo. Su tamaño pequeño le permite ir donde otros Autobots más grandes no pueden, es altamente económico en combustible, posee gran agudeza visual y particularmente adaptable a los ambientes submarinos. En la saga de películas del director Michael Bay, su modo alternativo cambia por un Chevrolet Camaro de quinta generación, manteniendo su color amarillo.

Historia del personaje

Transformers: Generación 1/Generación 2 
Bumblebee, fue uno de los primeros Autobots que estuvo con Optimus Prime cuando el arca chocó contra la Tierra, hace 4 millones de años. Siempre ha sido un fiel Autobot y algo que lo ha caracterizado es su relación con los humanos, en especial con el joven Spike. Bumblebee tiene como tarea principal el espionaje, pero su debilidad en combate siempre lo pone en desventaja. Sin embargo, tiene una tarea tan importante como luchar contra los Decepticons, proteger a todos los humanos que se encuentren en peligro en el campo de batalla. Su limitado tamaño le da la ventaja para recoger a los humanos y huir cuanto antes. Bumblebee es considerado débil por sus aliados, pero él no le toma importancia.

En distintas versiones de la historia ha sido destruido (bajo diferentes circunstancias según la versión) y reconstruido como Goldbug, una versión más madura (y menos insegura) de sí mismo.

En los Cómics 
En el cómic de Marvel, luego de que Goldbug, Grimlock y Jazz fueran destruidos por Starscream, Ratchet los reconstruyó como Pretenders (Transformers que pueden disfrazarse de humanos) y Goldbug recuperó la apariencia y nombre de Bumblebee.

Transformers: Animated 
En la serie animada del 2008 se vuelve a la intención del Bumblebee original, incluso el modelo de vehículo, aunque futurista, es un compacto amarillo y la personalidad del personaje vuelve a lo juguetón y a veces insolente que solía ser en los primeros capítulos de los 80. Bumblebee vuelve a formar equipo con un humano, esta vez una pequeña niña llamada Sari Sumdac, y constantemente se ven envueltos en problemas por las audacias de uno o del otro.

Como con los demás personajes en esta serie animada, el nuevo look (estilo anime) y personalidad han sido bienvenidos y recibidos como una forma inteligente de definir el cartoon como algo aparte de las películas que se hagan y un nuevo acercamiento a un público infantil que había sido dejado "de lado", ya que Transformers y la colección en sí se había venido enfocando más a coleccionistas y adolescentes del pasado. En este contexto, el actual Bumblebee es definido como un refrito del primero, "nuevo y mejorado".

Bumblebee es intrépido, hábil en los videojuegos, y muy divertido. Su mejores amigos son el Autobot Bulkhead y la humana Sari. Asistió a la Guardia de Élite Autobot durante unos mega-ciclos, por causa de muchos "accidentes" ocurridos a Sentinel Prime para capturar al doble agente, que en realidad era Longarm y no Wasp, jurando este venganza

Transformers: Prime 
Bumblebee es un joven explorador Autobot que se transforma en un automóvil personalizado de color amarillo con franjas negras llamado "Urbana 500" (una marca y modelo ficticio), similar al de las películas de acción, aunque con una entrada de aire en el capó. Como en las películas, Bumblebee se comunica a través de sonidos electrónicos en lugar de lenguaje humano. Él es el guardián asignado de Raf Esquivel, quien es el único humano capaz de entenderlo. En el episodio 14, "Out of His Head", se menciona que Bumblebee lleva a Raf a la escuela todos los días. La razón por la que Bumblebee perdió su voz fue que en la batalla entre Autobots y Decepticons en Cybertron fue capturado por los Decepticon; cuando él se negó a darles información lo torturaron y su módulo de voz fue gravemente dañado en el proceso, cuando los Autobots lo encontraron lo llevaron con un médico que logró estabilizarlo y salvar su módulo; ese médico era Ratchet, pero se arrepintió de no haber podido hacer más por Bumblebee. En la tercera temporada cambia sus colores con el negro cómo color predominante. Su voz es restaurada en el último episodio de la serie "Deadblock" cuando es asesinado por Megatron y cae en la Cerradura Omega que lo revivió y lo sano.

Transformers: Robots in Disguise (2015) 
En esta serie, él es el protagonista.
Sus aliados son Sideswipe, Strongarm, Fixit, Grimlock y Optimus Prime

Transformers Rescue bots 
Bumblebee es un legendario explorador y guerrero del equipo principal de Optimus Prime y es altamente conocido y admirado.
En el episodio "Bumblebee to the rescue" rastrea un meteorito hasta la isla Weiward cerca de Griffin Rock, donde Optimus Prime había asignado a los rescue bots quienes también investigaban el meteorito. Al principio Bumblebee iba en los árboles porque posiblemente Optimus no le había contado sobre ellos y los espía hasta que finalmente se decide mostrar y todos (especialmente Blades) estaban emocionados de verlo y Blades revela que en cumplimiento del deber (tal vez por culpa de Megatron) había perdido su módulo y no podía hablar. Al final del episodio se ve que Cody puede entender lo que decía Bee. Su modo vehicular es parecido al de "Transformers Prime" solo que no tiene el motor afuera del capo. Sus colores son en su mayoría amarillo con partes negras, tiene un símbolo Autobots en el pecho y sus ojos (a diferencia de la mayoría de los bots) son grandes y de color azul. Regresó en algunos episodios con Optimus Prime como en "It's a bot time" y "bot to the future" cuando ayuda a los rescue bots a regresar y corregir el pasado de Griffin Rock, o en "Odd bot out" donde trataba de encontrar un artefacto Cybertroniano con Optimus pero solo fue mencionado en la temporada 3 ya que no aparece y solo se le menciona porque lo enviarían después de una misión o para animar a Blades hasta la cuarta temporada, en "unvited guess" puede hablar porque había recuperado su voz aunque en la serie no se sabe como y ya tenía una misión nueva y un nuevo equipo. Entre los rescue bots su mejor amigo es Blades y entre los dos forman un gran equipo.

Transformers: Cyberverse (2018-) 
En la nueva serie Transformers: Cyberverse una nueva versión de Bumblebee aparece sin recuerdos siendo uno de los co-protagonistas de la nueva serie.

Películas live-action

Transformers 

Bumblebee se transforma al llegar a la Tierra en un Camaro 1977 bastante descuidado, al que Sam Witwicky (Shia LaBeouf) logra con la ayuda de su padre comprarlo por $4000 dólares. Luego a causa de una pequeña opinión de su novia con respecto a la apariencia de su vehículo, Mikaela Banes (Megan Fox), Bumblebee ofendido se transforma en un lujoso Camaro Concept 2006, después de su batalla contra el Decepticon Barricade. Él es enviado a la Tierra en primer lugar por los Autobots para proteger a Sam, haciendo el papel de explorador. Tiene dificultad para hablar debido a un brutal ataque que sufrió por parte de Megatron en la última batalla, en Cybertron. De todas maneras se las ingenia para comunicarse por medio de su radio. Se reunió con Optimus Prime, Jazz, Ironhide y Ratchet en buscar las gafas del bisabuelo de Sam con las coordenadas. En una persecución, Bee fue capturado con Sam y Mikaela por el Sector Siete dirigidos por el Agente Simmons, en hacer experimentos con él. Al ser liberados, por el Coronel Willam Lennox y su equipo, obtiene el AllSpark en sus manos y en Mission City, sus piernas vuelan por el ataque del Decepticon Starscream, hasta ser llevado por Mikaela en una grúa, hasta decide pelear en enfrentar al Decepticon Brawl. Al final de la película consigue hablar con la ayuda de Ratchet, sus instrumentos vocales pudieron ser corregidos. "Bee" como cariñosamente lo llama su dueño Sam, será su fiel guardián y lo protegerá.

Transformers: la venganza de los caídos 

Bumblebee sigue como el fiel acompañante y protector de Sam Witwicky, considerándolo su mejor amigo, tanto así que en la película le dice a este que es la persona que más le importa en este mundo. Se muestra muy triste cuando este decide dejarle en casa al no poder llevarlo a la Universidad, que incluso llora. Bumblebee se sigue comunicando por la radio durante varias oportunidades, aunque Sam opina que lo hace más para llamar la atención que por algún problema, y otras veces por su voz; también destacan sus indirectas a Sam cuando sube al auto con Alice a través de canciones en la radio sobre infidelidad. Durante la película su misión consistía en transportar humanos como Mikaela, Simmons y Leo Spitz, el compañero de Sam, acompañado por Skids y Mudflap, y en combatir distintos Decepticons en Egipto.

Al llegar a la ciudad abandonada, Sam y Mikaela se escondían de los Decepticons, Bumblebee encontró que los padres de Sam estaban siendo retenidos cautivos por Rampage . Sam distrajo a Constructicon el tiempo suficiente para que Bumblebee lo saltara, pero mientras estaban luchando, Ravage emboscó a Bumblebee. El afortunado Autobot logró luchar contra Ravage y arrancarle la espina dorsal , luego dominó y mató a Rampage. En la instrucción de Sam, Bumblebee tomó a los padres del muchacho a la seguridad, volviendo en el tiempo para ver a Sam al parecer ser matado por una ráfaga de Megatron, sobre el cual se rompió en la pena. Sin embargo, Sam milagrosamente sobrevivió al ataque, y con la reformada Matrix de Liderazgo, resucitó a Optimus Prime. Juntos, Los montados Autobots y los humanos vieron como Optimus combinado con los restos de Jetfire, destruyeron la cosechadora y mató a The Fallen.

Transformers: el lado oscuro de la luna 

En esta tercera película, Bumblebee ya no vive con Sam, ahora trabaja en misiones con N.E.S.T. y los Autobots, como el desmantelamiento de una instalación nuclear secreta en el medio Oriente. Después de que Sam es atacado por Laserbeak se dirige junto con Carly a la base secreta de N.E.S.T. sin embargo los soldados no los dejaban entrar, hasta que llega Bumblebee y es reasignado a proteger y cuidar a Sam de los Decepticons. Más tarde Bumblebee ayuda a Mirage y Sideswipe a luchar contra Crankcase, Crowbar y Hatchet, unos Dreads Decepticon, mientras trataban de proteger a Sentinel Prime, luego este los ataca y revela sus planes que tenía con Megatron, asesina a Ironhide y se da a la fuga, finalmente huye con los pilares. Bumblebee juntos con sus compañeros Autobots son exiliados por un chantaje de Sentinel Prime para ayudar a los Decepticons a invadir la Tierra. Bumblebee tristemente se despide de Sam, y aparentemente los Autobots fueron exiliados. Sam con la ayuda de Epps deciden ir a Chicago a rescatar a Carly quien estaba secuestrada por Dylan Gould, un humano que trabaja para los Decepticons. Una nave Decepticon los ataca pero aparecen los Autobots y la aniquila, Sam se reúne con Bumblebee y van a rescatar a Carly, Bumblebee intenta manejar la nave Decepticon para llegar al edificio donde estaba Carly. Al llegar Sam amenaza a Dylan con una pistola pero este decide asesinarlo con la ayuda de Laserbeak, Sam es salvado por Bumblebee por medio de la nave, Carly se libera de uno de los matones de Dylan y Bumblebee dispara a su penthouse. Laserbeak intenta matar a Sam, pero toma su cabeza y la coloca en la punta del cañón de un arma y le pide a Bumblebee que dispare, asesinadolo. Momentos después la nave se desploma pero todos salen ilesos.

Después, Bumblebee es tomado de rehén junto con Mirage, Sideswipe, Ratchet y Que por Soundwave, Barricade y otros Decepticons. Soundwave decide eliminarlos y Barricade asesina a Que, Bumblebee ve morir a su amigo y cuando iba a ser ejecutado por Soundwave, Bumblebee se despide de Sam, en eso Wheelie y Brains logran cortar los cables de una nave líder Decepticon lo que provoca que dicha nave pierda la estabilidad, a consecuencia de esto la nave expulsa los Jets de los Drones y caen al costado de Soundwave y el Drone Decepticon que lo acompañaba. Bumblebee aprovecha esta situación para eliminar a Soundwave y el Drone Decepticon salvándoles la vida a sus compañeros.

Después de que Sam Witwicky mata a Dylan Gould en el Pilar de control, Bumblebee lo destruye, cortando el puente del espacio y aparentemente destruye Cybertron. Bumblebee sobrevive a la batalla y le da a Sam un montón de tuercas para que las use como anillos durante la reproducción de música de la boda que este la pone, después de que Sam y Carly admiten que se aman. Aunque Sam le dice a Bumblebee que está pensando demasiado rápido. Él responde por, "Sólo estoy tratando de ayudar".

Transformers: la era de la extinción 

En esta cuarta entrega, Bumblebee es considerado fugitivo del Gobierno por el incidente de Chicago, y trata de escapar de Cemetery Wind, una organización de la CIA, dirigido por Harold Attinger, quien quiere cazar a todos los Transformers, y pasan los restos a una compañía llamada KSI. Después de que Optimus Prime se mantiene ausente, Bumblebee se convierte en el nuevo líder Autobot y obtiene un nuevo modo vehículo, un Chevrolet Camaro 1967. Cuando Optimus vuelve, llama a los Autobots restantes y sobrevivientes para que se reúnan en un desierto, ahí es cuando reaparece Bumblebee junto con Hound, Crosshairs y Drift al ver a Optimus con sus nuevos aliados humanos, Cade Yeager (Mark Wahlberg), Tessa Yeager (Nicola Peltz) y Shane Dyson (Jack Reynor). Siguiendo la información proporcionada por Cade Yeager a Optimus, que reveló que Cemetery Wind entregaban los cuerpos de los Transformers que capturaron a KSI (Kinetic Solutions Incorporated), los Autobots se prepararon para infiltrarse en la sede de la compañía en Chicago. Bumblebee falsificó tarjetas de identificación para infiltrar a Cade y Shane en el edificio, luego los llevó al sitio, Enmascarado como un vehículo no sensible traer traído para la exploración . Al ver la exhibición de Stinger de la compañía, basado en su propio diseño, además de varios videos y carteles alegando que era inferior al transformer hecho por el hombre, Bumblebee se volteó y derribó el prototipo, luego dejó a Shane para tomar la culpa por el accidente.

La información que Cade sacó de KSI reveló a los Autobots que los Transformers capturados estaban siendo derretidos por su metal transformium. Aprendiendo que Ratchet había sufrido este horrible destino, Bumblebee se unió a los Autobots para atacar el edificio, aunque no antes de que él sinceramente escaneó un Chevrolet Camaro 2014 en el camino, asumiendo un nuevo y elegante modo alternativo. Consiguió un ascensor desde el modo de helicóptero de Drift a los niveles superiores de los edificios y fue capaz de rescatar a Cade de las garras de Attinger. Los Autobots se retiraron, pero fueron perseguidos por la creación de estreno de Stinger y Galvatron; Bee intentó hacer estallar a Galvatron con un grupo de misiles, pero fallo al esquivarlos.

Cuando Optimus y Tessa fueron capturados por Lockdown, Bumblebee y los Autobots se infiltraron en la nave del cazarrecompensas. Bumblebee ayudó a sus aliados humanos a escapar de varios Steeljaws, y aunque no pudo evitar que las anclas de la nave fueran desprendidas, causando que los humanos cayeran hacia Chicago, todavía logró salvarlos moviéndose sobre los cables y agarrándolos del aire . Dado un ascenso por Crosshairs en una nave robada, Bee tuvo que hacerse cargo de pilotar la nave, mientras que Crosshairs contrató a los secuaces de Lockdown, y aunque logró perder las naves persiguiéndolos al bucear en un camino subterráneo, entonces rápidamente se estrelló el cañón en las calles de la ciudad. Bumblebee y los humanos se reagruparon con los otros Autobots en un patio de trenes en desuso, donde aprendieron de Brains que Galvatron era en realidad, Megatron renacido, y planeaba detonar una semilla cyberforming -dada al jefe de KSI, Joshua Joyce por Lockdown a Hong Kong.

Al dirigirse a China, la nave fue derribada por los Decepticons de Galvatron, y Bumblebee, Hound y los humanos cayeron y tuvieron que escoltar a la semilla fuera de la ciudad. Bumblebee y Hound actuaron como una línea defensiva contra las fuerzas de Galvatron, y aunque destruyeron muchos drones, poco a poco se vieron abrumados por el ataque. La salvación vino en forma de Optimus Prime y los recién reclutados, Dinobots; su miembro aerotransportado Strafe se asoció con Bumblebee, y juntos, sacaron a Stinger, y lo destruyeron. Con la batalla alcanzando el tono de la fiebre, Bumblebee fue encargado por Cade con sacar a su hija Tessa y Shane fuera de la ciudad, pero el par pronto lo convenció para dar vuelta alrededor y ayudar a Optimus y Cade en luchar contra Lockdown quién ha vuelto. Bumblebee rápidamente encontró que no era rival para Lockdown, Pero su intervención le dio a Tessa y Shane suficiente tiempo para ayudar a Optimus a recuperarse, y el líder Autobot mató al cazarrecompensas. Bumblebee, al lado de los otros Autobots, fue encargado de proteger a la familia Yeager de cualquier amenaza cuando Optimus dejó la Tierra para enfrentarse a los patrones de Lockdown, los misteriosos creadores. Con Optimus fuera del mundo, Bumblebee quedó a cargo de los Autobots.

Transformers: el último caballero 

Bumblebee regresa en la quinta película. Bumblebee y Hot Rod llegaron a la Tierra mientras buscaban el AllSpark y terminaron atrapados en la lucha de guerra al lado de los Aliados. Durante la guerra, los dos se conocieron y se hicieron amigos del joven Edmund Burton. Después de la guerra, sin embargo, Bumblebee dejó la Tierra para reanudar su búsqueda mientras Hot Rod permanecía detrás. A medida que pasaban las décadas, Bumblebee no llegaría a recordar la Segunda Guerra Mundial como un conflicto particularmente notable. En nuestros días, tras la partida de Optimus Prime, Bumblebee y los Autobots, junto a Cade Yeager, son fugitivos. Tessa y Shane están escondidos a salvo, mientras Cade se retira a un depósito de chatarra, como escondite y nuevo hogar. Seymour Simmons y algunos de los Autobots buscan refugio en Cuba, que ahora es un refugio seguro para Cybertronianos.

En los años desde la salida de Optimus Prime al espacio en busca de sus Creadores, Bumblebee acompañó a Cade y Hound a la zona destruida de Chicago: al ver un hotspot de artefactos de Cybertronianos que aterrizó en la Tierra desde la Batalla de Chicago. Él y Cade vinieron en ayuda de Izabella después de que su compañero Autobot, Canopy fue asesinado, y con Bumblebee, el mismo va destruyendo uno de los Centinelas atacantes del TRF. Cuando Cade fue detenido por la TRF, Bumblebee vino en su ayuda, aunque de una manera poco ortodoxa. Se sopló aparte, solo por sus piezas individuales para replegarse y reunirse de nuevo a fin de disponer de las fuerzas de la TRF, dando a su lado la ventaja. Si no fuera por la intervención de Lennox, es probable que Bumblebee haya matado al comandante Santos de la TRF. Con Cade aliviando el obstáculo para evitar cualquier daño colateral (Hound llegó), instó a la TRF a bajar sus armas y permitirles salir; pero no sin el TRF le ha etiquetado a Bumblebee con un rastreador. De vuelta en un depósito de chatarra en Badlands; Donde los Autobots restantes acamparon, luchó por mantener al equipo en orden, con Grimlock robando el auto del sheriff local, y Crosshairs cuestionando sus habilidades de liderazgo; con quien se involucró en una pequeña pelea. No fue ayudado por la llegada del inescrupuloso Daytrader, que trajo consigo más de sus baratijas sombrías, que incluyeron un Insecticon (que Bumblebee aplastó con rabia) y la cabeza del difunto Starscream.

A la mañana siguiente sin embargo, un grupo de Decepticons conducido por el propio Megatron quién llegó a la chatarrería. Mientras Hound y Trench mantuvieron la línea, Bumblebee y los otros huyeron a una ciudad cercana donde Crosshairs descubrió con enojo el rastreador que la TRF había colocado en Bumblebee y al quitarle por Drift. Después de que los Decepticons hubiesen sido atraídos a una trampa, Bumblebee personalmente destruyendo al Decepticon Mohawk, ve ante un Director con el nombre de Cogman llegó a la escena para escoltar a Cade a Inglaterra para encontrarse con Sir Edmund Burton. Bumblebee acompañó a Cade como un músculo extra.

En el castillo, Sir Edmund expresó su alegría al ver a Bumblebee a pesar de que el Autobot no lo recordaba. Fue entonces cuando Bumblebee se reunió con Hot Rod que había secuestrado a una mujer llamada Viviane Wembley. En su historia, él y Hot Rod revelan que ayudaron a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos a luchar contra el Partido Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la TRF llegó, Bumblebee sirvió como un auto de escape para Cade y Viviane en llevarlos antes de que él tomó a los dos la Alianza HMS. Dejando a Hot Rod detrás, Bumblebee se apoderó de la mujer masiva que se sumergió y llevó a los humanos a una nave cybertroniana estrellada. Sin embargo, en el interior de la nave, el grupo se vio obligado a dividirse debido a que los escombros del océano habían hecho que el camino fuera accesible para los seres humanos, pero inaccesible para Bumblebee. Se encontró con los dos poco después de Viviane había encontrado el personal de Merlín y segundos antes, Optimus Prime llega como Nemesis Prime llegó a la demanda del personal. Después de amenazar la vida de Viviane, Nemesis salió y Bumblebee, impulsado por Cade al lado de Lennox, siguió a Nemesis para tratar de despertar su verdadera personalidad.

En la cubierta de la nave, Nemesis rápidamente atacó a Bumblebee en la sumisión, solamente para el sonido de la voz verdadera de Bumblebee para despertar a Optimus Prime. Aliados con los Caballeros, los Autobots volaron a Cybertron para enfrentar y destruir a Quintessa, mientras Viviane sacaba al personal de la cámara de encendido para detener su plan. Aunque la reconexión de Cybertron y la geología cambiante demostraron ser un obstáculo, los Autobots llegaron al área de la cámara de ignición sólo para ser enfrentados por un ejército de Decepticons. La salvación llegó cuando el ejército humano hizo que un pedazo cercano de Cybertron oscilara e impactara la cámara de ignición. En el estado temporal de gravedad cero, Bumblebee aprovechó la oportunidad para matar a Nitro Zeus volándole la cabeza.

En la superficie de la Tierra, Optimus había sentido que Cybertron había sanado lo suficiente y unido con la Tierra, como para que los Autobots pudieran regresar a casa y Bumblebee abordó el Knight Ship de Lockdown cuando partió hacia Cybertron con los Autobots.

Bumblebee 
En esta película, donde es el protagonista titular (aunque se llama B-127 para la primera parte de la película). Aparece por primera vez en Cybertron junto con otros Autobots, incluido Optimus Prime. A medida que el batallón Decepticon los abruma, Optimus Prime obliga a un retiro y las tareas a B-127 en viajar a la Tierra y establecer una base para ellos. Al aterrizar en la Tierra en un bosque, es interceptado por las fuerzas del Sector Siete, lideradas por el Ejército de los EE. UU. Jack Burns. Mientras intenta huir de ellos, es emboscado por el Buscador Decepticon, Blitzwing. Cuando B-127 es moderado, Blitzwing exige la ubicación de sus compañeros, pero se compromete a "nunca hablar", lo que incita al Buscador a arrancar su sintetizador de voz. A pesar de esto, Bumblebee es capaz de matar a Blitzwing antes de que pueda ejecutarlo. Con sus células de memoria severamente dañadas, escanea un Volkswagen Beetle cercano antes de entrar en estasis.

Finalmente, es encontrado en un astillero por una joven adolescente llamada Charlie Watson, quien involuntariamente activa una señal de señal de llegada que llega a 3 Transformers en una luna de Saturno: los Decepticons Shatter y Dropkick, así como el Autobot Cliffjumper. Los 2 Decepticons deciden venir a la Tierra a buscar B-127 antes de matar a Cliffjumper. Charlie puede hacer que el Beetle funcione después de un tiempo y lleva el auto a casa después de que su tío se lo da como regalo de cumpleaños. De vuelta en su garaje, mientras intenta arreglar el Escarabajo cuando una parte se cae de su tren de aterrizaje, B-127 se transforma abruptamente después de que Charlie ilumine su luz en su cara mecánica. Después de descubrir que le tiene tanto miedo a la niña como a ella, ella conversa con compasión con los Autobot y lo llama "Bumblebee". después de escuchar los zumbidos distorsionados y los pitidos que hace. Al día siguiente, Charlie enseña a Bumblebee a mantener su cobertura en una playa apartada, quien le dice que siempre debe asumir el modo de vehículo a menos que estén solos. Bumblebee también es descubierto más tarde por Memo, un niño que está enamorado de Charlie y que ella ha jurado guardar el secreto.

Después de pasar unas cuantas aventuras cómicas con los humanos, Bumblebee finalmente es descubierto y capturado por Sector Seven, junto con Shatter y Dropkick. Más tarde es llevado a una base aérea donde Shatter y Dropkick lo torturan sobre los Autobots. Activan un mensaje holográfico en el explorador de Optimus Prime con la intención de retirarse a la Tierra con los otros Autobots. Shatter y Dropkick resuelven enviar un mensaje a los Decepticons en Cybertron para invadir la Tierra antes de dejar muerto a un Bumblebee herido de gravedad. Luego es revivido por Charlie, quien usa las pistolas de alto voltaje del Sector Seven para hacerlo, restaurando sus recuerdos. Después de escapar de Jack Burns y de los intentos de su unidad de detenerlo, Bumblebee se resuelve para detener a los Decepticons. Al llegar a la torre donde están Shatter y Dropkick, hace que Charlie se esconda antes de participar en una feroz batalla con Dropkick en un área de presa seca. Después de una batalla bastante larga, Bumblebee logra matar a Dropkick mientras Charlie se dirige a la torre subiendo una grúa cercana. Cuando Jack Burns y sus hombres llegan para intentar detener a Shatter también, ella derriba su helicóptero, pero Bumblebee es capaz de atraparlo a tiempo antes de que pueda estrellarse, salvando la vida de Burns. Charlie logra desactivar la baliza cibernética de la torre, lo que provoca que un enfurecido Shatter la persiga. Sin embargo, Bumblebee no le permite hacerlo, pero el Decepticon lo atrapa. Golpea una pared de la presa cercana, causando que ceda e inunde la presa. El abejorro se hunde en las olas mientras Shatter es aplastado contra un barco. Charlie se sumerge para salvar a Bumblebee y la pareja eventualmente llega a la superficie. Después, en el puente Golden Gate, donde ella se despide con lágrimas, sabe que el explorador tiene un mayor propósito en la Tierra. Antes de partir, Bumblebee escanea y se transforma en un Camaro 1977 que se parece al Camaro visto en la primera película. Luego se reúne con un camión Red Freightliner en el puente, que se revela como Optimus Prime disfrazado. En un encuentro en un bosque, Prime felicita a Bumblebee, asegurándole que los Autobots tienen un futuro gracias a sus esfuerzos. El explorador afirma su nuevo nombre al presenciar la llegada de más Autobots a la Tierra.

Referencias en la cultura popular 
 Tortugas Ninja 2: En la película Tortugas Ninja 2 habría un easter-egg como cameo en una pequeña escena.
 Power Rangers (2017): En la película Power Rangers, Jason con el Zord T-Rex, patea hacia Goldar un Camaro  amarillo. En realidad lo aplasta y lo lanza, después dice "lo siento Bumblebee".
 En el videojuego PlanetSide 2, hay un subfusil con el nombre de "Bumblebee" y es de un color amarillo, haciendo referencia al autobot.

Referencias 

Autobots
Estadounidenses ficticios
Personajes de cine
Agentes secretos ficticios
Héroes robots
Personajes de Transformers
Vehículos ficticios